Bachhuber ist der Familienname folgender Personen:

 Jürgen Bachhuber (1938–2013), deutscher Fleischermeister
 Martin Bachhuber (* 1955), deutscher Kommunal- und Landespolitiker (CSU)
 Nina Lola Bachhuber, zeitgenössische Künstlerin, die im Bereich Skulptur, Installation und Zeichnung arbeitet